Andrade je příjmení galicijského původu s následujícími nositeli:
 António de Andrade (1580–1634), portugalský misionář
 Carlos Drummond de Andrade (1902–1987), brazilský básník
 Edward Andrade (1887–1971), britský fyzik
 Fernão Pires de Andrade († 1552), portugalský mořeplavec
 Ignacio Andrade (1839–1925), prezident Venezuely
 Jorge Andrade (* 1978), portugalský fotbalista
 José Andrade (1901–1957), uruguayský fotbalista
 Marcelo Costa de Andrade (* 1967), brazilský masový vrah
 Mário de Andrade (1893–1945), brazilský spisovatel
 Maxwell Cabelino Andrade (* 1981), brazilský fotbalista
 Mayra Andrade (* 1985), kapverdská zpěvačka
 Víctor Rodríguez Andrade (1927–1985), uruguayský fotbalista